XX чемпионат России по волейболу среди 12 команд мужской Суперлиги проходил с 28 октября 2010 года по 7 мая 2011 года.

Чемпионат проводился в два этапа. На предварительном этапе команды сыграли в два круга по системе с разъездами. Восьмёрка лучших коллективов вышла в плей-офф, где сыграла четвертьфинальные, полуфинальные и финальную серию до трёх побед по системе 2—2—1. Команды, занявшие на предварительном этапе места с 9-го по 12-е, стали участниками плей-аута, который прошёл по туровой системе в четыре круга с учётом всех набранных в регулярном сезоне очков. Две худшие команды по итогам плей-аута выбыли из Суперлиги.

С текущего сезона во всех лигах чемпионата России применялась трёхочковая («итальянская») система: за победу со счётом 3:0 или 3:1 командам начисляется 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 — 1 очко, за поражения 1:3 или 0:3 — 0 очков, за неявку — минус 1 очко.

Предварительный этап

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Финальный этап

Плей-офф

Четвертьфиналы 
30, 31 марта, 4, 5 и 8 апреля

Полуфиналы

Матчи за 3-е место 
29 апреля и 2 мая 
«Локомотив-Белогорье» — «Динамо» Кр — 2—0
 1-й матч. Белгород. 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:19).
 2-й матч. Краснодар. 3:2 (25:19, 25:21, 23:25, 23:25, 21:19).

Финал 
1, 2, 6 и 7 мая 
«Зенит» — «Динамо» М — 3—1

1-й матч
{{Отчёт о матче
|дата=1 мая 2011
|стадион=КазаньДС «Санкт-Петербург»Зрителей: 2500|команда1=«Зенит»
|команда2=«Динамо» М
|счёт=3:2
|протокол=Протокол
|фон=#FFFFE0
|голы1=Уильям Придди (17)Николай Апаликов (11)Максим Михайлов (26)Сергей Тетюхин (9)Александр Абросимов (11)Ллой Болл (2)Владислав Бабичев (л)Алексей Черемисин (0)Максим Пантелеймоненко (0)
|голы2=Сергей Гранкин (0)Данте (16)Алексей Казаков (13)Роман Яковлев (14)Петер Вереш (22)Дмитрий Щербинин (5)Хачатур Степанян (л)Александр Корнеев (0)Павел Круглов (0)Павел Зайцев (0)
|отчёт=Счёт по партиям — 21:25, 25:20, 22:25, 25:20, 15:10. Время матча — 1 час 52 минуты. 
|сми=СМИ: Матч № 3 — последний шанс «Зенита»? // Спорт-Экспресс, 3 мая 2011
}}2-й матч4-й матч'''

Плей-аут

Призёры

Самые результативные

Итоговое положение

Матч звёзд 
22 и 23 января в новом спорткомплексе «Арена» в Кемерове состоялся звёздный уик-энд — открытые тренировки, автограф-сессия и конкурсы с участием ведущих волейболистов чемпионата России, турнир «Звёздный калейдоскоп», матч команд «ветеранов» и «молодёжи» и пятый в истории «Матч звёзд». Участники звёздного уик-энда по традиции были определены голосованием болельщиков на портале «Спорт-Экспресс».

Победителями конкурсов стали:
 самая сильная подача — Николай Павлов, Клейтон Стэнли (118 км/ч);
 лучший нападающий удар — Бьорн Андре.

Матч звезд прошёл в формате «Восток» против «Запада». В стартовом составе команды «Звёзды Запада» (тренер — Владимир Алекно) вышли Вадим Хамутцких, Максим Михайлов, Тарас Хтей, Максим Пантелеймоненко, Дмитрий Мусэрский и Алексей Казаков, либеро Александр Янутов. Стартовую шестёрку «Звёзд Востока» (тренер — Андрей Воронков) составили Александр Бутько, Александр Герасимов, Игорь Шулепов, Николай Леоненко, Лукаш Кадзевич и Андрей Ащев, либеро Валерий Комаров.

Матч завершился со счётом 3:1 (25:20, 24:26, 25:16, 25:22) в пользу «Запада». Лучшими игроками в составе победителей были признаны Дмитрий Мусэрский и Максим Михайлов, а в команде «Востока» — Бьёрн Андре и Александр Бутько.

Обзор высшей и первой лиг 
Всего в чемпионате России-2010/2011 принимали участие 70 команд: 12 в Суперлиге, 12 в высшей лиге «А», 22 в высшей лиге «Б» и 24 в первой лиге.

Высшая лига «А» 
12 команд высшей лиги «А» проводили свой турнир в 4 круга спаренных игр по разъездному календарю. В связи с расширением с сезона-2011/2012 количественного состава Суперлиги до 16 команд «Локомотив-Изумруд», «Автомобилист» и «Губерния» завоевали путёвки в дивизион сильнейших, а «Динамо-2» и «Динамо-ЛО» не выбыли в высшую лигу «Б».

Турнирная таблица

Результаты матчей

См. также 
 Кубок России по волейболу среди мужчин 2010
 Локомотив (волейбольный клуб, Новосибирск) в сезоне 2010/2011
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 Календарь и результаты Суперлиги
 Новости, статистика, результаты онлайн

2010 год в волейболе
2011 год в волейболе